Birdman peut désigner :

Musique 
 Birdman, un producteur et rappeur américain,
 Birdman, une chanson du groupe anglais Ride.

Cinéma 
 Birdman, un film américain réalisé par Alejandro González Iñárritu en 2014.

Homonymie de titre